

События 
 Древний Рим
 Консулы Афраний Ганнибалиан и Юлий Асклепиодот.

 Америка
 Установлена старейшая стела цивилизации Майя.

Родились 
 Кинич-Эб-Шок, десятый правитель древнего майяского царства Мутуль.
 Крискентий Римский, святой отрок, мученик Римский.
 Марина Антиохийская, христианская дева, почитаемая в лике великомучениц.
 Пахомий Великий, египетский монах.

Скончались 
 Каст из Синуэссы, святой мученик из Синуэссы.
 Чак-Ток-Ичак I, девятый правитель древнего майяского царства Мутуль.
 Ян Чжи (Западная Цзинь), императрица династии Цзинь (265-420).

См. также